Сельское поселение Коробицынское — упразднённое сельское поселение в составе Сямженского района Вологодской области.
Центр — деревня Георгиевская.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в состав Сямженского района входили:
 Голузинский сельсовет с центром в деревне Голузино (ОКАТО 19 240 804, 10 населённых пунктов),
 Коробицинский сельсовет с центром в деревне Коробицыно (ОКАТО 19 240 816, 21 населённый пункт).

1 января 2006 года было образовано Коробицынское сельское поселение, в состав которого вошли Голузинский и Коробицинский сельсоветы, а также посёлок Дружба, ранее входившие в состав Семигороднего сельсовета Харовского района.

До 1 марта 2010 года состав сельского поселения не изменялся.

Законом Вологодской области от 14 декабря 2015 года № 3824-ОЗ, были преобразованы, путём их объединения, сельские поселения Житьёвское, Коробицынское, Ногинское, Режское и Устьрецкое — в сельское поселение Ногинское с административным центром в деревне Ногинская.

География 
Расположено на юго-востоке района. Граничит:
 на севере с сельским поселением Режское,
 на западе с сельскими поселениями Ногинское и Житьёвское,
 на юге с сельскими поселениями Чучковское и Биряковское Сокольского района,
 на востоке с Погореловским и Вожбальским сельскими поселениями Тотемского района.

По территории протекают реки Шиченга, Павловица, Войдуш, Узьмица, Нишма, Тафтица, Шунинга, Синьгойма, посёлок Дружба расположен на Семигородней узкоколейной железной дороге.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. До 1 марта 2010 года состав сельского поселения не изменялся.

В состав сельского поселения входило 32 населённых пункта, в том числе
31 деревня,
1 посёлок.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Сямженского района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году